Юзыкайн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юзыкайн, Алеко (1943—2004) — марийский писатель, журналист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР.
 Юзыкайн, Александр Михайлович (1929—1996) — марийский писатель, журналист, народный писатель Республики Марий Эл.